KEA eller kea har flere betydninger:
 Københavns Erhvervsakademi (KEA)
 Kea (ø) - græsk ø
 Kea (papegøjefugl) - fugl
 Sankt Kea - en 5. århundrede kristen helgen
 Kea (software) - DHCP server software under udvikling af Internet Systems Consortium (ISC)
 Keyphrase Extraction Algorithm - en algoritme til at danne nøglefraser fra tekst dokumenter